Staufenberg, commune allemande de l'arrondissement de Göttingen, en Basse-Saxe ;
 Staufenberg, ville allemande de l'arrondissement de Gießen, en Hesse.

Voir aussi